Raul Soares de Moura - político, jurista e professor brasileiro, cujo nome inspirou as seguintes homenagens:
Raul Soares - município brasileiro do estado de Minas Gerais
Praça Raul Soares - uma das principais praças de Belo Horizonte
Instituto Raul Soares - proposta de inovação para o tratamento dos doentes psiquiátricos
Raul Soares (navio) - navio alemão dado ao Brasil como reparação de guerra e transformado pela ditadura militar de 1964 em local de prisão e tortura.

Desambiguações de antropônimos